95. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów odbyły się w dniach od 10 do 16 kwietnia 2016 w Førde (Norwegia). Były to równocześnie 29. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Skład reprezentacji Polski

kobiety 
 Joanna Łochowska – 3. (58 kg) – 204 kg (90+114)
 Aleksandra Klejnowska-Krzywańska – niesklasyfikowana (58 kg) (nie zaliczyła żadnej próby w rwaniu + 111 w podrzucie)
 Katarzyna Kraska – 7. (63 kg) – 197 kg (83+114)
 Patrycja Piechowiak – 5. (69 kg) – 219 kg (99+120)
 Małgorzata Wiejak – 8. (75 kg) – 220 kg (99+121)
 Aleksandra Mierzejewska – 4. (+75 kg) – 223 kg (102+121)
 Sabina Bagińska – niesklasyfikowana (+75 kg) - (nie zaliczyła żadnej próby w rwaniu + 131 w podrzucie)

mężczyźni 
 Dominik Kozłowski – 8. (56 kg) – 235 kg (110+125)
 Krzysztof Szramiak – 6. (77 kg) - 340 kg (155+185)
 Krzysztof Zwarycz – niesklasyfikowany (85 kg) - (nie zaliczył żadnej próby w rwaniu + 190 w podrzucie)
 Tomasz Zieliński – 1. (94 kg) - 387 kg (176+211)
 Łukasz Grela – 4. (94 kg) - 374 kg (174+200)
 Arkadiusz Michalski – 2. (105 kg) - 403 kg (177+226)
 Jarosław Samoraj – 5. (105 kg) - 395 kg (177+218)
 Krzysztof Klicki – 9. (+105 kg) - 400 kg (180+220)

Tabela medalowa

Medale

Dwubój

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2016 w sporcie
2016 w Norwegii